Pan Pacific Open 2018 var en tennisturnering, der blev spillet indendørs på hardcourt-baner i Arena Tachikawa Tachihi og Dome Tachikawa Tachihi i Tokyo, Japan i perioden 17. - 23. september 2018. Det var den 45. udgave af Pan Pacific Open, og på grund af et navnesponsorat fra Toray Industries afvikledes turneringen under navnet Toray Pan Pacific Open.

Singletitlen blev vundet af Karolína Plíšková, som dermed vandt sin anden WTA-titel i 2018 og den 11. WTA-titel i sin karriere. I finalen besejrede hun den nykårede US Open-mester, Naomi Osaka, med 6-4, 6-4. Plíšková havde kæmptet sig igennem tre tresættere for at nå finalen og havde endda to matchbolde imod sig i kvartfinalen mod Alison Riske.

Doubleturneringen blev vundet af Miyu Kato og Makoto Ninomiya, der i finalen besejrede førsteseedede Andrea Sestini Hlaváčková og Barbora Strýcová med 6-4, 6-4. Kato og Ninomiya vandt dermed deres første turnering som makkere, og det var første gang nogensinde, at turneringen blev vundet af et japansk par. For begge spillere var det karrierens anden WTA-titel (og den første på Premier-niveau), idet Miyu Kato tidligere havde vundet Katowice Open 2016 sammen med Eri Hozumi, mens Makoto Ninomiya samme år vandt Japan Women's Open med Shuko Aoyama som partner.

Indendørsbanerne i Arena Tachikawa Tachihi og Dome Tachikawa Tachihi var midlertidigt spillested for turneringen, mens den ordinære arena, Ariake Coliseum og Ariake Tennis Forest Park, blev renoveret som forberedelse til de olympiske lege i 2020.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ 799.000 og fordelte sig som følger.

Resultater

Damesingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 28 spillere fordelt på:
 18 spillere, der havde kvalificeret sig direkte til hovedturneringen i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 6. august 2018 (seks uger før turneringens start).
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 6 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationen (markeret med Q).

Kvalifikation 

Kvalifikationsturneringen blev afviklet i weekenden inden hovedturneringen, den 15. - 16. september 2018, hvor 24 spillere spillede om de sidste seks ledige pladser i hovedturneringen.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:
  Zarina Dijas
  Nao Hibino
  Alison Riske
  Eugenie Bouchard
  Gabriela Dabrowski
  Misaki Doi

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:
 Ingen

Damedouble 

Damedoublerækken havde deltagelse af 16 par, hvoraf et par havde modtaget et wildcard.

Eksterne henvisninger 
 Toray Pan Pacific Open

Noter 

2018
WTA Tour 2018